Nederlands persoon
 Peter van Dijk (PVV-politicus) (1952), een Nederlandse PVV-senator
 Peter van Dijk (PvdA-politicus) (1955), een Nederlandse PvdA-gedeputeerde in Limburg
 Peter van Dijk (presentator), een Nederlandse NOS-presentator
 Peter van Dijk (organist), een Nederlandse organist
 Peter van Dijk (architect) (1929-2019), een Amerikaanse architect